Gratz podría referirse a:

  Gratz (Kentucky), ciudad estadounidense.
  Gratz (Pensilvania), mancomunidad estadounidense.
 Leopold Gratz (1929 - 2006), político austríaco.